Tojo-molar é o nome comum de espécies vegetais, tais como:
 Genista triacanthos, da família Fabaceae
 Ulex minor, da família Fabacea

Ver também
 Tojo

Desambiguações de espécies